Clara Gancarski